Vasiliy Golovnin bezeichnet:
 Vasiliy Golovnin (Schiff), einen Eisbrecher

Siehe auch:
 Wassili Michailowitsch Golownin (1776–1831), russischer Offizier und Wissenschaftler